Franklin (Pensilvania) puede referirse a:

 Franklin (condado de Venango, Pensilvania)
 Condado de Franklin (Pensilvania)
 Franklin (condado de Cambria, Pensilvania)
 Franklin Park (Pensilvania)
 Franklintown (Pensilvania)

Franklin (condado de Pensilvania) puede referirse a:

 Municipio de Franklin (condado de Adams, Pensilvania)
 Municipio de Franklin (condado de Beaver, Pensilvania)
 Municipio de Franklin (condado de Bradford, Pensilvania)
 Municipio de Franklin (condado de Butler, Pensilvania)
 Municipio de Franklin (condado de Carbon, Pensilvania)
 Municipio de Franklin (condado de Chester, Pensilvania)
 Municipio de Franklin (condado de Columbia, Pensilvania)
 Municipio de Franklin (condado de Erie, Pensilvania)
 Municipio de Franklin (condado de Fayette, Pensilvania)
 Municipio de Franklin (condado de Greene, Pensilvania)
 Municipio de Franklin (condado de Huntingdon, Pensilvania)
 Municipio de Franklin (condado de Luzerne, Pensilvania)
 Municipio de Franklin (condado de Lycoming, Pensilvania)
 Municipio de Franklin (condado de Snyder, Pensilvania)
 Municipio de Franklin (condado de Susquehanna, Pensilvania)
 Municipio de Franklin (condado de York, Pensilvania)